Thompson Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Thompson Farm (Georgetown, Ohio), NRHP-ID: 76001375
 Thompson Farm (New London, Pennsylvania), NRHP-ID: 83002228